Az APG által leírt core eudicots, Gunneridae vagy központi kétszikűek kládba a valódi kétszikűek (eudicots) központi helyzetű csoportjai tartoznak (az 5 periferikus helyzetű családon kívül az összes).

Egy 2010-es cikk alapján a core eudicots két kládba osztható, melyek egyike a Gunnerales, a másik a "Pentapetalae" (ötszirmúak), ami az összes többi core eudicots-t tömöríti.

A Pentapetalae három kládba osztható:
 Dilleniales
 superrosids, amit a Saxifragales és a rosids klád alkot (az APG IV-rendszer szerint a Vitales a rosids része)
 superasterids, amit a Santalales, Berberidopsidales, Caryophyllales és az asterids alkot.

A valódi kétszikűek ezen felosztása megfigyelhető az alábbi kladogramon:

A következő, APG IV szerinti részletesebb felbontás a rendeket is tartalmazza:

 klád Core eudicots
 rend Gunnerales
 rend Dilleniales
 klád Superrosids
 rend Saxifragales
 klád Rosids
 rend Vitales
 klád Fabids
 rend Fabales
 rend Rosales
 rend Fagales
 rend Cucurbitales
 rend Oxalidales
 rend Malpighiales
 rend Celastrales
 rend Zygophyllales
 klád Malvids
 rend Geraniales
 rend Myrtales
 rend Crossosomatales
 rend Picramniales
 rend Malvales
 rend Brassicales
 rend Huerteales
 rend Sapindales
 klád Superasterids
 rend Berberidopsidales
 rend Santalales
 rend Caryophyllales
 klád Asterids
 rend Cornales
 rend Ericales
 klád Campanulids
 rend Aquifoliales
 rend Asterales
 rend Escalloniales
 rend Bruniales
 rend Apiales
 rend Dipsacales
 rend Paracryphiales
 klád Lamiids
 rend Solanales
 rend Lamiales
 rend Vahliales
 rend Gentianales
 rend Boraginales
 rend Garryales
 rend Metteniusales
 rend Icacinales

Források
Angiosperm Phylogeny Group (2009). An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III. Botanical Journal of the Linnean Society'' 161(2): 105-121.

Jegyzetek

Valódi kétszikűek